

Patronyme 

 Abraham Ebong Ngole (1895-1980), ministre presbytérien camerounais ;
 John Ebong Ngole (1940-2020), politicien camerounais ;
 Évelyne Mpoudi Ngolé (1953-), romancière camerounaise ;
 Philip Ngwese Ngole (1963-), politicien camerounais.

Toponyme 

Ngolé, village des Comores